Любин Яков Моисеевич (наст. фамилия Машкович; ? - 24.05 (06).1914) — камерный певец, обладал лирико-драматическим тенором, антрепренер и педагог.

Биография
В Бухарестском училище получил первичное образование. Пением начал заниматься по приезде в Одессу. В Одессе ему выпала честь заниматься у лучших педагогов. После Одессы поступил в Петербуржскую консерваторию, и обучался там с 1880 по 1883 год.  Окончив классы К. Эверарди, в 1883 году дебютировал на сцене в Петербурге.

Карьера 
В 1887 году впервые выступил на сцене московского Большого театра, позднее выступал и пел на оперных сценах Киева, Одессы, Тифлиса, Вильно, Варшавы, Симбирске. Позже также выступал в Мариинском театре, Частной опере и  состоял в Товариществе русских оперных артистов. С 1901 года был заведующим Народного дома оперы. Совместно с М. Салтыковым возглавлял частную оперную труппу, с которой гастролировал по всей России. Имел небольшой голосовой диапазон, однако отличался осмысленной фразировкой и своеобразным благородством певческой манеры.  В концертах исп. сольные партии в Реквиеме Р. Шумана, Реквиеме Дж. Верди, в "Мессии" Г. Ф. Генделя. На сцене петербургского Народного дома поставил оперу "Орлеанская дева" в начале ХХ-го века.  После завершения певческой карьеры вел активную педагогическую деятельность.

Примечания 

Оперные певцы и певицы Российской империи